Die Irish League 1914/15 war die 25. Spielzeit der höchsten gesamtirischen Fußballliga. Belfast Celtic wurde zum zweiten Mal Meister.

Modus 
Teilnehmer waren die acht Mannschaften aus der Vorsaison. Die Teams spielten an insgesamt 14 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Saison 1914/15 (Archiv)

1914/15
Fußballsaison 1914/15